SMS „Basilisk” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 3 okręty; pochodzi od mitycznego stworzenia – bazyliszka:
 SMS „Basilisk” – pruska, a następnie niemiecka kanonierka typu Chamäleon z lat 60. XIX wieku
 SMS „Basilisk” – niemiecka kanonierka typu Wespe z lat 70. XIX wieku
 SMS „Basilisk” – austro-węgierski stawiacz min z początku XX wieku i okresu I wojny światowej, od 1922 roku rumuńska „Aurora”

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich